Partidul Poporului se poate referi la:

 Partidul Poporului, un partid înființat în 1918 sub numele de „Liga Poporului”
 Partidul Poporului - Dan Diaconescu, un partid înființat în 2011 de către Dan Diaconescu